Ave-do-paraíso — gênero de aves
Apus — constelação chamada de "Ave-do-paraíso"
Bird of Paradise — filme

Desambiguações de biologia
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de cinema